«Place» (lugar o sitio, en inglés y en francés) puede referirse en español a:
 Place (Reddit), subreddit o foro del sitio web americano Reddit
 Placé, población y comuna francesa

Enlaces externos